Открытый чемпионат Монтеррея 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 1 по 7 марта 2010 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Новом свете на хардовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анастасия Павлюченкова выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Даниэла Гантухова уступает 1й финал в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ивета Бенешова выигрывает 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Барбора Заглавова-Стрыцова выигрывает 2й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея

 WTA Тур 2010 года

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Мексика
Теннис
Март 2010 года
2010